Dragnet (film), een Amerikaans komediefilm uit 1987 met Dan Aykroyd en Tom Hanks

Televisie:
 Murder Investigation (oorspronkelijke titel: Dragnet), een Amerikaanse televisieserie
 Dragnet (1951), televisieserie uit 1951
 Dragnet (1967), televisieserie uit 1967
 Dragnet (1989), televisieserie uit 1989
 Dragnet (2003), televisieserie uit 2003